Oxyde de rhénium peut désigner :
 oxyde de rhénium(IV) () ;
 oxyde de rhénium(VI) () ;
 oxyde de rhénium(VII) ().